Давид Евстафьевич Козловский (1870—1949) — российский и советский артиллерист, генерал-майор Российской императорской и Советской Армий. Член-корреспондент Академии артиллерийских наук. Доктор военных наук, профессор.

Биография 

Родился 6 августа 1870 года в городе Умань, Киевской губернии в семье офицера Евстафия Семеновича Козловского. По состоянию на 1856 год отец служил в чине штабс-ротмистра в городе Умань, а до этого в военном поселении в селе Кочержинцы, Уманского уезда. В 1889 году окончил Нижегородский кадетский корпус. 

В августе 1889 года поступил на учёбу в Михайловское артиллерийское училище. С 1892 года - офицер Горного артиллерийского полка. С 1894 года  - слушатель Михайловской артиллерийской академии. С 1897 года служил в различных военных учреждениях: 1-я Гренадерская артиллерийская бригада, в 1898-1904 гг. Главный артиллерийский полигон. В 1904-1910 гг. - в Главном крепостном комитете. С 1910 года - делопроизводитель, а с 1913 года - начальник крепостной части Главного управления Генерального штаба. Одновременно приватный преподаватель артиллерии Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ, а с 1911 года - штатный преподаватель Михайловского артиллерийского училища по совместительству. 6 декабря 1913 года ему было присвоено звание генерал-майора.

В Красной армии с апреля 1918 года на 1-х Петроградских артиллерийских курсах: преподаватель артиллерии и математики, с июня 1918 года - заведующий учебной частью. С января 1921 года - в 3-ей Петроградской школе командного состава тяжелой артиллерии РККА: главный руководитель по математике, с февраля 1921 года - заведующий учебной частью, с февраля 1922 года - преподаватель. С октября 1924 года - главный руководитель Ленинградской командной школы тяжелой артиллерии РККА. С сентября 1925 года - в Военно-технической академии РККА: преподаватель; с ноября 1926 года - руководитель кафедры артиллерии, с октября 1927 года - старший руководитель академии; с октября 1929 года - преподаватель. С июля 1932 года - руководитель специального технического цикла, а с марта 1933 года - старший преподаватель специального технического цикла, с августа 1938 года - профессор кафедры проектирования артиллерийских систем Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского. Одновременно по совместительству вел занятия в Ленинградском военно-механическом институте на кафедре материальной части артиллерии. 

4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора РККА. В том же году защитил докторскую диссертацию

В ноябре 1941 года по совету Козловского были расконсервированы осадные шестидюймовые орудия образца 1877 года, находившиеся на хранении в Мытищинском арсенале (59-й арсенал, бывшие военные склады «Мыза Раёво»). Родные снаряды для этих орудий не сохранились, но в силу унификации удалось использовать английские трофейные шестидюймовые снаряды, оставшиеся в значительном количестве из союзнических поставок Великобритании в годы Первой Мировой Войны через Мурманск и Архангельск. Создание двух батарей таких орудий на танкоопасных направлениях на участке Солнечногорск—Красная Поляна позволило 16-й армии Рокоссовского остановить немецкие танки, прорывавшиеся к Москве.

В сентябре 1943 года - апреле 1946 года - постоянный член Артиллерийского комитета Главного артиллерийского комитета, одновременно член ученого совета Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержинского.  С апреля 1946 года - в отставке.  В 1947 году стал членом-корреспондентом Академии артиллерийских наук.

Крупный специалист по материальной части тяжелой и крепостной артиллерии и ее боевым свойствам, по истории материальной части артиллерии, по развитию артиллерийского образования в России. В 1910 года защитил диссертацию на звание штатного преподавателя академии на тему: «Вооружение приморских крепостей». Литературной деятельностью занимался с 1900 г. В дореволюционное время им было написано и издано 65 научных работ и статей, а также составлено свыше 20 таблиц стрельбы различных орудий. После революции им было написано свыше 90 научных трудов, учебных пособий и стабильных учебников.

Скончался 12 июля 1949 года, похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Награды 
Награждён российскими орденами Святой Анны 3-й степени, Святого Станислава 1-й и 2-й степеней, Святого Владимира 3-й степени и советскими орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также медалями.

Труды 
 Курс артиллерии для пиротехнических школ. СПб., 1904; 
 Вооружение приморских крепостей. Разбор условий борьбы берега с флотом. СПб., 1911. 146 с.; 
 Курс артиллерии. Изд. 3-е. СПб., 1915; 
 Снаряды, трубки и принадлежность. Пг.: Константиновское арт. уч-ще, 1915. 48 с.; 
 Артиллерия под крепостями. СПб., 1916; 
 Снаряды, трубки и принадлежность. Изд. 2-е. Пг., 1916. 70 с.; 
 Порох и орудия. Изд. 2-е. Пг., 1916. 67 с.; 
 Основания устройства материальной части артиллерии. Пг., 1917; 
 Краткий курс артиллерии для командных курсов. Пг., 1919. 105 с.; 
 Действенность стрельбы артиллерии. Пг., 1921; Артиллерия: В 3-х книгах. Кн. 1. Введение. Взрывчатые и отравляющие вещества. Боевые свойства артиллерии. Л.: Изд-во ЛВО, 1925. 156 с.; 
 Кн. 2. Внешняя баллистика. Прицеливание и прицельные приспособления. Таблицы стрельбы. Вероятность попадания. Теория стрельбы. М.-Л.: Гос. изд. отделения воен. лит-ры, 1927. 307 с.; 
 Кн. 3. Свойства металлов. Внутренняя баллистика. Устройство орудий. Снаряды и трубки. Лафеты. Характеристика орудий и уход за материальной частью артиллерии и хранение ее. М.-Л., 1927. 290 с.;  
 Техника выполнения артиллерией боевых задач. Л.: ВТА, 1926. 51 с.; 
 Артиллерия. 2-е изд. В 3-х книгах. Кн. 1. Введение. Взрывчатые вещества. Химические средства борьбы. Боевые свойства артиллерии. М.-Л., 1929. 185 с.; 
 Кн. 2. Внешняя баллистика. Прицеливание и прицельные приспособления. Таблицы стрельбы. Вероятность попадания. Теория стрельбы. М.-Л., 1929. 317 с.; 
 Кн. 3. Свойства металлов. Внутренняя баллистика. Устройство орудий. Снаряды и трубки. Лафеты. Характеристика орудий и уход за материальной частью артиллерии и хранение ее. М.-Л., 1929. 286 с.; 
 Материальная часть артиллерии. Л.: ВТА, 1930. 136 с.; 
 Устройство артиллерийских систем. Учебное пособие. М.-Л.: ОНТИ, 1935. 113 с.; 
 Материальная часть артиллерии. М.: Воениздат, 1939. 308 с.; 
 Курс артиллерии. М.: Воениздат, 1941. 648 с.; 
 История материальной части артиллерии. М.: Артакадемия, 1946. 323 с.; 
 Русская артиллерия XIV-XVI веков // Артиллерийский журнал. 1947. № 3. С. 55-61.

Примечания

Литература 
 
 История Военной академии РВСН имени Петра Великого: В 4 т. М., 2000. Т. 3. С. 167-169; 
 Кавтарадзе А. Г. Военные специалисты на службе Республики Советов 1917—1920 гг. — М., 1988.
 Егоров Н. Д.  Русский генералитет накануне Гражданской войны. (Материалы к биографическому справочнику). — М., 2004.
 ЦАМО РФ, личное дело инв. № 0775694. Л. 1-34; 
 ПА РФ, Фонд Комиссии по персональным пенсиям, № А/208с (личное дело).

Члены-корреспонденты Академии артиллерийских наук
Родившиеся в Умани
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Преподаватели Константиновского военного училища
Преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии
Артиллеристы Российской империи
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России (красные) 
Артиллеристы СССР
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Доктора военных наук
Преподаватели Военной академии РВСН имени Петра Великого
Похороненные на Новодевичьем кладбище